Josep Sánchez Adell (1923-2005), historiador català.
 Josep Sánchez i Llibre (1949), polític i economista català.
 Josep Sánchez Llambíes (1941), ex futbolista menorquí.
 Josep Sánchez Gavilán, periodista i emprenedor català.
 Josep Sánchez de Toledo i Codina (1951) és un metge català.